Altareina puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Achillea ageratum, asterácea; o
 Filipendula ulmaria', herbácea de la familia de las rosáceas.
 el nombre común de la planta '''''Piqueria trinervis